Сакман может означать:

 Берт Сакман — немецкий физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1991 года.
  — шри-ланкийский драматический фильм 2003 года.
  — вид традиционных парусных лодок народа чаморро.
 сакман — группа овец с недавно рождёнными ягнятами